Aero A-22, een Tsjechoslowaaks passagiersvliegtuig
 A22 (scheikunde), een chemische verbinding

 A22 (Duitsland), zie Bundesautobahn 22
 A22 (Frankrijk) - weg in Frankrijk
 A22 (Groot-Brittannië) - weg in Groot-Brittannië
 A22 (Italië) - weg in Italië
 A22 (Nederland), zie Rijksweg 22
 A22 (Noord-Ierland) - weg in Noord-Ierland
 A22 (Oostenrijk), zie Donauufer Autobahn
 A22 (Portugal) - weg in Portugal
 A-22 (Spanje) - weg in Spanje